Михаил Михайлович Измайлов (—, ) — генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор, владелец подмосковного имения Быково.

В течение короткого времени московский главнокомандующий (21 марта 1795 — 20 ноября 1796) и губернатор (начальствующий гражданской частью в Москве и губернии, 20 ноября 1796 — 2 мая 1797).

Биография 
Сын комнатного стольника Михаила Петровича Измайлова, родной брат И. М. Измайлова и двоюродный брат Л. В. Измайлова. При дворе Елизаветы Петровны был камергером.

В декабре 1761 года Пётр III, благоволивший ко всем Измайловым, сделал его генерал-майором, Екатерина II в 1762 году произвела его в генерал-поручики, а 14 февраля 1775 года — в действительные тайные советники. Ему был также пожалован орден святого Александра Невского.

Вскоре перешел в штатскую службу и в продолжение почти всего царствования Екатерины II находился при строении казённых зданий в качестве начальника Экспедиции кремлёвского строения. В 1768 году он был сделан первоприсутствующим комиссии по постройке Кремлёвского дворца. Под его же наблюдением Казаковым возводились в Москве здания Судебной палаты и Окружного суда — блистательный дворец с куполом невиданных прежде в Москве размеров:
Когда по отделке были вынуты все подмостки и леса, начальник кремлёвской экспедиции М. М. Измайлов пригласил всех известных тогда архитекторов, в числе которых был и знаменитый Баженов, для освидетельствования здания и купола, и когда зодчие выразили некоторое сомнение в прочности его, то Казаков взошёл на поверхность купола и более получаса стоял на нём.

В новопостроенный дворец въехал пятый (московский) департамент Сената, где Измайлов с 1786 г. состоял первоприсутствующим. С 1785 по 1792 гг. предводитель дворянства Московского наместничества. Занимался переустройством здания Московского благородного собрания, где в это время появился знаменитый колонный зал с мраморной статуей Екатерины II.

Назначен московским главнокомандующим 21 марта 1795 года. Так как не был военным, то военная часть была поручена сначала кн. Ю. В. Долгорукову, а с 3 февраля 1797 года — ген. И. П. Архарову, с переименованием Измайлова главноначальствующим в Москве и Московской губернии. Во время торжества заключения Ясского мира был пожалован орденом св. Андрея Первозванного.

Оставил службу 2 мая 1797 года «за старостию и слабостию здоровья» с полным жалованием. Через три года умер и был похоронен рядом с женой в Малом соборе Донского монастыря. Ввиду высокой художественной ценности надгробий супругов в советское время они были перенесены на постоянную выставку мемориальной скульптуры в Михайловской церкви того же монастыря.

Семья 
Императрица Елизавета Петровна женила Измайлова 14 февраля 1756 года на своей внучатой (т. е., троюродной) сестре, Марии Александровне Нарышкиной (1730—15.05.1780), дочери действительного тайного советника А. Л. Нарышкина. Потомства они не оставили.

Женитьба на царской родственнице сделала Измайлова весьма богатым человеком. После смерти в 1787 г. брата Ивана он взял к себе на воспитание его дочерей Авдотью и Ирину, сделав их своими наследницами. Обе считались самыми завидными невестами Москвы и после вступления в брак занимали одно из первых мест в свете как по красоте своей, так и по воспитанию. От Ирины происходит род Воронцовых-Дашковых (муж её скончался в год рождения их единственного сына Ивана), унаследовавший «подмосковную» Быково.

Примечания

Источники 
 
 Статья на сайте правительства Москвы 

Главы Москвы
Действительные тайные советники
Михаил Михайлович
Сенаторы Российской империи
Московские губернские предводители дворянства
Похороненные в некрополе Донского монастыря